El término Urquiza puede referirse:

Personas 
 Urquiza, apellido 
 Concha Urquiza, poetisa mexicana.
 Justo José de Urquiza, presidente y militar de argentino.
 Josef de Urquiza, hacendado y militar de argentino, padre del anterior.
 Cipriano de Urquiza, hacendado y político de argentino, hijo del anterior y hermano del presidente.

Divisiones administrativas 
 Villa Urquiza, barrio de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 General Urquiza, municipio de la provincia de Misiones, Argentina.
 Villa Urquiza, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Juan Anchorena, Estación Urquiza, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Parque Urquiza, principal parque de la ciudad de Paraná, Argentina.
 Parque Urquiza, parque urbano público de la ciudad de Rosario, Argentina.
 Plaza Urquiza, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina.
 Arroyo Urquiza, en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Transporte 
 Aeropuerto General Justo José de Urquiza, en la ciudad de Paraná, Argentina.
 General Urquiza estación del subterráneo, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Villa Urquiza estación del subterráneo, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Estación Villa Urquiza, del ferrocarril Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires, .
 Estación Gobernador Urquiza del Ferrocarril General Urquiza, en Villa San Marcial, provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Estación Rosario Oeste Santafesino, también conocida como Estación Urquiza, en la ciudad de Rosario, Argentina.
 Ferrocarril General Urquiza, de Argentina.

Otros 
 Pronunciamiento del general Justo José de Urquiza.
 Club Ferrocarril Urquiza, club de futbol de Argentina.
 Asociación Social y Deportiva Justo José de Urquiza,  asociación social y deportiva  de la localidad de Loma Hermosa, Argentina.
 Nacional Nro. 9 Justo José de Urquiza, colegio del barrio de Flores, Argentina.